El Torneig de Rabat 2022, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de maig de 2022 al Club des Cheminots de Rabat, Marroc.

La tennista italiana Martina Trevisan va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022